Свитвотер има више значења:
 Округ Свитвотер (Вајоминг)
 Свитвотер (Ајдахо)
 Свитвотер (Тексас)
 Свитвотер (Флорида)
 Свитвотер (Оклахома)
 Свитвотер (Тенеси)